La Casa Ponsich o Can Ponsic és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local al barri de Sarrià de Barcelona.

Descripció 
És un casal que probablement també tingué un sector agrícola. També portà el nom de Ca l'Alós.

Fou un gran casalot senyorial, construït sobre una superfície plana sustentada per murs que imiten baluards de muralla. La façana principal, víctima, com la resta de la construcció, d'una destrossa sistemàtica, és emmarcada per dues torres quadrades amb miradors rematats per merlets. Adossada a la façana posterior hi ha una capella i, separada de l'edifici, una torre de planta circular amb finestrals gòtics. L'aspecte de la finca vol representar un monument de caràcter medieval.

Història 
L'últim propietari fou Josep Mª Ponsich i Sarriera. L'arquitecte August Font feu l'obra l'any 1892.

L'ajuntament de Barcelona n'és el propietari i hi ha fet una gran reforma. Actualment hi ha instal·lats els Serveis de la Guàrdia Urbana i una escola municipal de música, i els jardins són oberts al públic com a parc.

Referències

Enllaços externs 

 

Edificis de Sarrià - Sant Gervasi
Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi